El título El retorno del Rey puede hacer referencia a:

 la tercera parte de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. Tolkien;
 la película El Señor de los Anillos: el retorno del Rey, dirigida por Peter Jackson y basada en esta parte de la novela;
 la película de 1980 El retorno del Rey, un telefilme musical de animación dirigido por Arthur Rankin Jr. y Jules Bass;
 el videojuego El Señor de los Anillos: el retorno del Rey, basado en la primera de las dos películas anteriores; o a
 el juego de tablero El Señor de los Anillos: el retorno del Rey, basado en esa misma película.